Langenfass ist der Familienname folgender Personen:

 Hansjörg Langenfass (1940–2018), deutscher Grafiker und Illustrator
 Rolf Langenfass (1944–2012), österreichischer Kostüm- und Bühnenbildner